Golden Grove kan syfta på följande platser:

Australien 

 Golden Grove (del av en befolkad plats), South Australia, Tea Tree Gully,

Jamaica 

 Golden Grove (ort i Jamaica), Parish of Saint Thomas,

USA 

 Golden Grove (skog), Missouri, Barton County, 
 Golden Grove (ort i USA, South Carolina), Greenville County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar